Skarvgaddarna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Skarvgaddarna (Kökar, Åland), 
 Skarvgaddarna, Borgå, Nyland,

Se även
Skarvgadd
Skarvgadden

Robotskapade Finlandförgreningar